Miss Independent, singolo di Kelly Clarkson del 2003
Miss Independent, singolo di Ne-Yo del 2008